Э́ллери Ха́рдинг Кларк (; 13 марта 1874, Уэст-Роксбери — 27 июля 1949, Бостон) — американский легкоатлет, чемпион летних Олимпийских игр 1896 года по прыжкам в длину и высоту.

Кларк родился в Уэст-Роксбери, пригороде Бостона. Во время обучения в Гарвардском университете принял участие в I летних Олимпийских играх в Афинах.

На играх, он участвовал в прыжке в длину, в высоту, и в толкании ядра. Сначала, 7 апреля, он выиграл соревнование по прыжку в длину, показав результат в 6,35 м. В этот же день, он принял участие в толкании ядра, однако не занял призовое место, и разделил пятую позицию с немцами Фрицем Гофманом и Карлом Шуманом. 10 апреля, в прыжке в высоту, Кларк снова выиграл. Он стал чемпионом уже прыгнув на высоту 1,70 м, так как остальные соперники показали более низкий результат, однако Кларк продолжил, и улучшил свои показания до 1,81 м.

После игр, в 1897 и 1903 году, Кларк побеждал в чемпионатах США по десятиборью. В 1904 году, он участвовал на летних Олимпийских играх в Сент-Луисе в этой дисциплине, однако он не смог закончить соревнование и прекратил участие после пяти видов из-за бронхита.

После обеих Олимпиад, Кларк стал заниматься ходьбой. В обычной жизни, он имел несколько профессий — адвокат, тренер, учитель, представитель бостонского местного самоуправления и писатель. В качестве автора, он написал 19 книг, две из которых экранизировались.

В 1991 году, Кларк был включён в Зал славы лёгкой атлетики США.

Примечания

Ссылки 
 Эллери Кларк на sports-reference.com 
 Информация об участии Эллери Кларка на Олимпийских играх 
 Эллери Кларк на сайте Зала славы лёгкой атлетики США
 Эллери Кларк на сайте IMDb 
 Статья Эллери Кларка о своей сборной на играх 1896 года 

Чемпионы летних Олимпийских игр 1896 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1896 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1904 года
Олимпийские чемпионы от США
Олимпийские чемпионы по лёгкой атлетике
Прыгуны в длину США
Прыгуны в высоту США